Evenimentul poate desemna numele următoarelor publicații apărute la Iași, în România:

 Evenimentul: publicație de orientare liberală, ulterior conservatoare și conservator-democrată, editată la Iași de gruparea politică locală din jurul a lui Alexandru Bădărău, începând cu 3 februarie 1893 până în perioada interbelică;
 Evenimentul: publicație specializată în „mica publicitate” tipărită la Iași, începând cu anul 1993.